Il titolo Ogni cosa è illuminata (Everything Is Illuminated) può riferirsi a due opere:

Ogni cosa è illuminata, romanzo di Jonathan Safran Foer
Ogni cosa è illuminata, il film tratto dall'omonimo romanzo, diretto da Liev Schreiber